30-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 31 марта 1929 года.

Участники 
Стартовало 86 велогонщиков, финишировало - 25.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1929 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1929 на CycleBase
 
 
  
  Париж — Рубе 1929 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1929 на Velolive